Niemcy:
 Lahr/Schwarzwald – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Lahr/Schwarzwald – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Lahr – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Lahr – gmina w kraju związkowym nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Lahr – były powiat

Osoby:
 Horst Lahr – niemiecki teolog
 Karl Lahr – niemiecki polityk